Костроми́н — русская фамилия.

Известные носители 
 Костромин, Александр Валерьевич (1989—2019) — российский боксёр.
 Костромин, Павел Олегович (род. 1991) — белорусский боксёр.